Arlington Heights (Illinois)
Arlington Heights (Ohio)
Arlington Heights (Pensilvânia)
Arlington Heights (Washington)

Desambiguações de topônimos